Рёвер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рёвер, Генрих (1827—1875) — австрийский виолончелист.
 Рёвер, Карл (1889—1942) — рейхсштатгальтер Ольденбурга, обергруппенфюрер СА (9 ноября 1938 года).
  — деревня в общине Бесел, Нидерланды. См. также 
 Ревер
 Ревере
 Ревир
 Ровер